Шарлота I од Кипра (Никозија, децембар 1442 - Рим, 16. јул 1487) је била краљица Кипра из династије Поатјеа. Била је кћерка Џона II и Јелене Палеолог.

Породично стабло 

Умрли 1487.
Рођени 1442.
Умрли 1487.